Zygaspis är ett släkte av ödlor. Zygaspis ingår i familjen Amphisbaenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällbärande kräldjur
Zygaspis